Mourier ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-Louis Mourier (* 1962), französischer Comiczeichner
 Louis Mourier (1873–1960), französischer Politiker
 Patrice Mourier (* 1962), französischer Ringer

Siehe auch:
 Satz von Mourier, Lehrsatz der Wahrscheinlichkeitsrechnung